Godoy hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Localidades de Argentina
 Godoy (Santa Fe)
 Godoy Cruz, provincia de Mendoza

Apellidos 
 Godoy (humorista), humorista uruguayo afincado en España;
 Manuel Godoy, príncipe de la Paz, político español y secretario de Estado de Carlos IV;
 Joaquín Godoy
 José Rafael Godoy (1942-2005) fue un jugador y entrenador de fútbol guatemalteco.
 Joaquín Godoy Cruz (1837-1901) fue un abogado, diplomático y político chileno.
 Domingo Godoy Cruz (1847-1916) hermano de Joquín, fue un abogado, diplomático y político chileno.+

Además
 Premios Godoy, galardones a las peores películas españolas del año, otorgados mediante votación en Internet.